Thoracostrongylus acerosus — вид жуков-стафилинид из подсемейства Staphylininae (Staphylinini).

Описание 
Мелкие жуки с удлинённым телом, внешне напоминающие жуков рода Ontholestes. Длина тела у самцов 8,9—9,7 мм, у самок 9,2—10,4 мм. По общему виду T. acerosus похож на Thoracostrongylus aduncatus, Thoracostrongylus fujianensis и Thoracostrongylus diaoluoensis, но его можно отличить по резко заостренному кончику срединной лопасти эдеагуса. Апикальная часть срединной лопасти и парамер подвержены некоторой изменчивости. Это можно наблюдать не только в популяциях из разных местностей, но и в пределах одной популяции. Более тщательное изучение видов T. baoxingensis и T. acerosus показало, что и здесь дело обстоит так же и что оба вида являются конспецфичными.

Распространение 
Представители вида встречаются в Юго-Восточной и Восточной Азии: Китай (Hubei, Sichuan, Shaanxi, Gansu, Henan).

Таксономия 
Таксон Thoracostrongylus acerosus был впервые описан в 2011 году, а в 2022 году с ним был синонимизирован, описанный тогда же вид

Примечания

Литература 
 Blackwelder R.E. (1952) The generic names of the beetle family Staphylinidae, with an essay on genotypy. Bulletin — United States National Museum 200: [i-iv] 1-483.
 Brunke A., Smetana A. (2019) A new genus of Staphylinina and a review of major lineages (Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini). Systematics and Biodiversity 17(8): 745—758. https://doi.org/10.1080/14772000.2019.1691082

Ссылки 
 Thoracostrongylus Bernhauer, 1915. gbif.org

Staphylininae
Животные, описанные в 2011 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии